Wieske ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Wieske (1925–2020), deutscher Theologe
 Thomas Wieske (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler